The Cosmic Jokers — дебютный студийный альбом коллектива сессионных музыкантов, названного продюсерами The Cosmic Jokers, который был выпущен в 1974 году.

Характеристика 
Первый и лучший в серии из пяти альбомов студийных импровизаций, которые записали ведущие музыканты краут-рока гитарист Мануэль Геттшинг и клавишник Клаус Шульце, которые в то время играли в группе Ash Ra Tempel, вместе с Юргеном Доллазе и Харальдом Гросскопфом из группы Wallenstein. Альбом был записан и издан музыкальным продюсером Рольфом-Ульрихом Кайзером без согласования с музыкантами, что впоследствии привело к конфликту в отношении авторских прав.

Композиционно альбом похож на первые альбомы Ash Ra Tempel и многие другие ранние альбомы краут-рока, и состоит из двух сюит продолжительностью в целую сторону виниловой пластинки. Первый трек «Galactic Joke» построен вокруг великолепного блюзово-психоделического гитарного солирования Мануэля Геттшинга, постепенно доводящего звучание всей группы до полного исступления, затем отступая и нарастая снова. Второй трек «Cosmic Joy» похож на расслабление после бурного трипа, где мягкие и медитативные синтезаторные накаты Шульце как будто уносят музыку в глубокий космос, а густо наложенные эффекты ещё более усиливают научно-фантастические аспекты звучания. Этот полностью инструментальный и абсолютно абстрактный альбом, полностью сотканный из фантазий и психоделических видений, стал одним из лучших образцов космического рока.

Признание 
Альбом занимает 17 в списке лучших альбомов краут-рока портала Progarchives (по состоянию на апрель 2013 года).

Список композиций 
 «Galactic Joke» — 22:38
 «Cosmic Joy» — 19:24

Состав музыкантов 
 Дитер Диркс — бас
 Юрген Доллазе — клавишные, вокал
 Мануэль Геттшинг — электрогитара
 Харальд Гросскопф — барабаны
 Клаус Шульце — синтезаторы

Примечания

Ссылки 
 http://www.allmusic.com/album/cosmic-jokers-mw0000739202 
 http://www.progarchives.com/album.asp?id=5041 

Дебютные альбомы 1974 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы Kosmische Musik